François Chatillon peut désigner :
 François Chatillon (1729-1802), un acteur et chanteur français ;
 François Chatillon (1904-1994), un historien du Moyen Âge ;
 François Chatillon (1961-), un architecte français.